Italia
 Cappella di Santa Caterina (Legoli) in provincia di Pisa
 Cappella di Santa Caterina (Varazze) in provincia di Savona
 Cappella di Santa Caterina (Assisi), nella Basilica inferiore di San Francesco d'Assisi
 Russia
 Cappella di Santa Caterina a San Pietroburgo